Herb Dąbrowy Górniczej
 Herb gminy Dąbrowa (powiat mogileński)
 Herb gminy Dąbrowa (powiat opolski)
 Herb gminy Dąbrowa Białostocka
 Herb gminy Dąbrowa Chełmińska
 Herb gminy Dąbrowa Tarnowska
 Herb gminy Dąbrowa Zielona
 Herb gminy Stara Dąbrowa